Il Football Club Dilettantistico Dolo 1909 è una società calcistica di Dolo, in provincia di Venezia. 

La squadra ha partecipato ad una stagione in Prima Categoria nella stagione 1920-1921 e 7 stagioni di Promozione-Seconda Divisione negli anni 1914-15, 1919-20, 1921-22 fino al 1925-26. Nella stagione 2021-22 milita nel girone D della Promozione Veneto.

Storia della società
La squadra fu fondata come Club Sportivo Dolo nel 1909, per iniziativa dei fratelli Severino e Alberto Cecchi. Le prime maglie furono bianche e celesti.

Si iscrive alla F.I.G.C. nel 1914 e nella stagione sportiva 1914-1915 partecipa al campionato di Promozione (secondo livello della piramide calcistica nazionale), e gioca nel girone Veneto con , Treviso e Virtus F.C. di Venezia, arrivando 3º con 6 punti (promosso il Bentegodi).

Dopo la sospensione dei campionati a causa della prima guerra mondiale, nella stagione 1919-1920 arriva secondo con 17 punti e viene promosso in 1ª Categoria dove l'apparizione nel 1920-1921 sarà solo fugace, in quanto retrocederà ultima con 1 solo punticino conquistato. Allo spareggio con l'ultima dell'altro girone, verrà sonoramente battuta 5-1 dal Treviso.

Ritornata in Promozione, nel 1921-1922 si qualifica al girone finale che vince con 9 punti in 6 partite, e viene promosso a quella che a seguito del Compromesso Colombo diverrà il secondo livello del calcio italiano.

Nella stagione 1922-1923, in Seconda Divisione (girone E) arriverà secondo (con 17 punti, a due punti dalla qualificazione al girone finale), e rimarrà in tale categoria sino al termine della stagione 1925-1926. Infatti dalla stagione 1926-1927 la Seconda Divisione diverrà il III livello del campionato, e lo rimarrà fino alla stagione 1929-1930 quando diventerà il quarto.

Nel 1929-1930 il Dolo arriva 2º dopo il Vicenza e viene ammesso in Prima Divisione (a completamento organici) per la stagione 1930-1931. Nel campionato successivo, considerato il 3º livello nazionale di quell'anno, il Dolo non portò a termine la stagione, ritirandosi dopo diciotto giornate.

La squadra approdò in Serie C nel 1946, per due campionati, ottenendo un ottavo posto nel 1946-1947 e un quinto posto nel 1947-1948. A causa della ristrutturazione dei campionati, retrocedette nei campionati regionali. Partecipò al campionato italiano di IV Serie (vedi Serie D nelle varie denominazioni del tempo) ininterrottamente dal 1948-1949 al campionato 1958-1959 e poi ancora dal 1974-1975 al 1983-1984.

Cronistoria

Palmarès

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1975-1976 (girone C)

Terzo posto: 1953-1954 (girone D)

Secondo posto: 1949-1950 (girone D), 1997-1998 (girone C), 2006-2007 (girone C)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

F.C.D. Dolo 1909